El término fiofío oscuro puede referirse a:

 fiofío oscuro, el nombre común de la especie de ave Elaenia obscura de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología;

 fiofío oscuro, un nombre común de la especie de ave Elaenia sordida.